Ao procurar pela embarcação NRP Tejo pode estar à procura de:
 NRP Tejo (P590) , navio-patrulha oceânico da classe Tejo, adquirido por Portugal para a Marinha Portuguesa em Outubro de 2014
 Tejo - antiga canhoneira da Marinha Portuguesa, do ano 1868;
 Contratorpedeiro Tejo - contratorpedeiro ao serviço da Marinha Portuguesa entre 1904 e 1927;
 NRP Tejo I e II - dois contratorpedeiros ao serviço da Marinha Portuguesa entre 1932 e 1934, e 1935 e 1965, respectivamente.

Desambiguação